Рус — многозначный термин. Может означать:

Персоналии 
 Рус — легендарный князь, предок русского народа.
  (род. 1959) — сальвадорский карикатурист.
  (род. 1950) — испанский политик, председатель провинциального парламента Валенсии.
 Рус, Аранча (род. 1990) — голландская теннисистка.
  (род. 1963) — румынско-американский специалист в области робототехники. 
  (род. 1955) — румынский политик, министр транспорта.
 Рус, Майкл (род. 1982) — игрок в американский футбол.

Двойная фамилия

Топонимы 
 Рус — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн в составе автономного сообщества Андалусия.
  — гражданский приход в Испании, в составе автономного сообщества Галисия.
  — коммуна в Румынии, в жудеце Салаж.
  — река в Испании.

Этнонимы 
 Рус — представитель народа русов.

Сокращения 
 Рус. — сокращение, обозначающее русский язык.
 .рус — кириллический домен верхнего уровня.
 Ручка управления самолётом.
 Районный узел связи.
 «Радиоулавливатель самолётов» — серия первых советских серийных радиолокаторов:
 РУС-1
 РУС-2

Прочее 
 Рус — название денежной единицы, предлагавшейся к введению в России в 1895 году.

См. также 
 Русь
 Русс